Скалон Антон — ім'я кількох представників роду Скалонів: 

 Скалон Антон Антонович (1767—1812) — російський командир епохи наполеонівських війн.
 Скалон Антон Данилович (1720—1777) — російський генерал-поручик, командував Сибірським корпусом.
 Скалон Антон Олександрович (1804—1899) — чиновник Міністерства фінансів, дійсний статський радник, камергер. Див. також 
Скалон